«Мисс Поттер» () — биографическая драма 2006 года о жизни детской писательницы и иллюстратора Беатрис Поттер. Премьера фильма состоялась 3 декабря 2006 года в Великобритании. Прокат фильма в других странах мира заявлен на январь и февраль 2007 года.

Сюжет 
Мисс Поттер всю свою жизнь посвятила рисованию и написанию детских книг. Она приходит в книжное издательство, где предлагает свою книгу для печати. За этот проект берется неопытный Норман Уорн, но несмотря на это книга имеет большой успех. Окрыленные процветающим бизнесом, Беатрис Поттер и Норман Уорн понимают, что любят друг друга, и мистер Уорн делает Беатрис предложение. Однако её родители против и выдвигают свои требования.

В ролях

Номинации 
 2007 Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль (Рене Зеллвегер)

Ссылки 
 Misspottermovie.co.uk 
 Рецензии на фильм

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-биографии США
Беатрис Поттер
Фильмы MGM
Фильмы-биографии о писателях
Фильмы Великобритании 2006 года
Фильмы США 2006 года
Фильмы Криса Нунана